Paratriacanthodes är ett släkte av fiskar. Paratriacanthodes ingår i familjen Triacanthodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blåsfiskartade fiskar
Paratriacanthodes